Гібридизація:

 Гібридизація геномів — метод молекулярної генетики для порівняння геномів генетично близьких організмів чи клітин.
 Гібридизація орбіталей — у квантовій  хімії — уявний процес змішування атомних орбіталей різних типів, але з близькою енергією, що веде до утворення набору того самого числа нових просторово еквівалентних орбіталей.
 Гібридизація (біологія) — схрещування різнорідних організмів, отримання гібридів.
 Флюоресцентна гібридизація in situ — FISH, метод мічення ДНК 
  
 Гібридизація (біохімія)

Див. також 
 
 Саузерн-блот